Tønning kan være
 Tønning (Slesvig) – en nordfrisisk havneby ved mundingen af Ejderen i Sydslesvig
 Tønning (Ejsing Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ejsing Sogn, Holstebro Kommune
 Tønning (Horsens Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tønning Sogn, Horsens Kommune